Эйдинов — еврейская фамилия. Известные носители:

 Эйдинов, Григорий Борисович (1908—1977) — советский партийный и государственный деятель.
 Эйдинов, Григорий Львович (род. 1946) — советский и российский художник.
 Эйдинов, Семён Григорьевич (1911—1983) — советский дирижёр-хоровик и педагог, симфонист, народный артист РСФСР (1976).
 Эйдинова, Виола Викторовна (1929—2020) — советский и российский литературовед.